Валье-де-Альбайда ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.

Муниципалитеты

Ссылки

Comparsa Saudites d'Ontinyent

Районы Валенсии